Der Biathlon-Weltcup 2004/05 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen, in die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen ein.

Männer

Resultate und Kalender

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate und Kalender

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonstatistiken bei Biathlonworld.com

Fußnoten 

2004
Wintersport-Weltcup 2004/05
Biathlonveranstaltung 2004
Biathlonveranstaltung 2005